Aguiar puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas 
 Aguiar (Fonsagrada), localidad del municipio de Fonsagrada en la provincia de Lugo.
 Aguiar (La Coruña), localidad del municipio de Brión en la provincia de La Coruña.
 Aguiar (León), localidad del municipio de Sobrado en la provincia de León.
 Aguiar (Pontevedra), localidad del municipio de Villa de Cruces en la provincia de Pontevedra y es tío de MAriangel.
 Aguiar (Villalba), localidad del municipio de Villalba en la provincia de Lugo.
 Aguiar da Beira, vila portuguesa perteneciente al distrito de Guarda, región Centro y subregión de Viseu Dão-Lafões.
 Aguiar de Sousa, freguesia portuguesa del municipio de Paredes.
 Bornes de Aguiar, freguesia portuguesa del municipio de Vila Pouca de Aguiar.
 Dilermando de Aguiar, municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
 Pereiro de Aguiar, municipio de la provincia de Orense.
 Portela de Aguiar, localidad del municipio de Sobrado en la provincia de León.
 Sabroso de Aguiar, freguesia portuguesa del municipio de Vila Pouca de Aguiar.
 San Clodio de Aguiar, localidad del municipio de Otero de Rey en la provincia de Lugo.
 San Lourenzo de Aguiar, localidad del municipio de Otero de Rey en la provincia de Lugo.
 Sobrada de Aguiar, localidad del municipio de Otero de Rey en la provincia de Lugo.
 Soutelo de Aguiar, freguesia portuguesa del municipio de Vila Pouca de Aguiar.
 Souto de Aguiar da Beira, freguesia portuguesa del municipio de Aguiar da Beira.
 Vila Pouca de Aguiar, villa portuguesa del Distrito de Vila Real, Región Norte y subregión del Alto Trás-os-Montes.

Títulos nobiliarios 
 Condado de Aguiar.
 Ducado de Aguiar.

Apellido 

 Aguiar (apellido), apellido español.